Abbie de Quant, een Nederlands fluitiste
Cindy de Quant (1974), een Nederlands actrice
Mary Quant (1934), een Brits modeontwerpster

Zie ook
Kwantum